Vraptchichté (en macédonien Врапчиште ; en albanais Vrapçishti) est un village du nord-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Vraptchichté. Le village comptait 4874 habitants en 2002. Il est majoritairement turc.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Turcs : 2 899
 Albanais : 1 777
 Macédoniens : 172
 Autres : 26

Voir aussi 
 Vraptchichté

Références 

Village dans la commune de Vrapčište